Leie (rivier), een rivier in Noord-Frankrijk en Vlaanderen
Leie (departement), een historisch departement, nu provincie West-Vlaanderen
Leie (Estland), een plaats in Estland, gemeente Viljandi vald